Томич:

 «Томич» — название скорого пассажирского поезда № 37/38 сообщением Томск — Москва.
 «Томич» — футбольный клуб, сейчас «Томь».
 Томич — житель Томска мужского пола.

Фамилия 
Томич () / () — сербскохорватская фамилия; иногда в разных языках транслитерируется в латиницу как Tomic или Tomich.

Известные носители:
 Томич, Анте (род. 1987) — хорватский баскетболист.
 Томич, Бернард (род. 1992) — австралийский теннисист.
 Томич, Вукашин (род. 1987) — сербский футболист.
 Томич, Вьекослав (род. 1983) — хорватский футболист.
 Томич, Горан (род. 1977) — хорватский футболист.
 Томич, Драган (род. 1991) — сербский мини-футболист.
 Томич, Марко (род. 1991) — сербский футболист.
 Томич, Милош (род. 1980) — сербский гребец.
 Томич, Неманя (род. 1988) — сербский футболист.
 Томич, Пётр Иванович (1838—1911) — генерал-лейтенант, военный губернатор Карской области.
 Томич, Сима (1866—1903) — сербский историк, филолог, славист.
 Томич, Томислав (род. 1990) — боснийский и хорватский футболист.
 Томич, Яша (1856—1922) — сербский публицист и общественный деятель.

Томичи 
 Томичи — село в Белогорском районе Амурской области, Россия.
 Томичи — станция Забайкальской железной дороги в Амурской области.